Dieter Lüddecke (geboren 22. April 1939) ist ein deutscher Kommunalpolitiker (FDP).

Leben 
Lüddecke war von 1986 bis 1991 und von 1996 bis 2001 Mitglied des Kreistages Hannover, von 1986 bis 1991 sowie von 1996 bis 1999 zudem stellvertretender Landrat. Von 1999 bis 2001 wirkte er als Vorsitzender des Kreistags. Von 1991 bis 1996 war er Fraktionsvorsitzender im Kommunalverband Großraum Hannover, von 2001 bis 2011 Fraktionsvorsitzender der Regionsversammlung der Region Hannover. Von 2001 bis 2011 engagierte er sich vor allem im Regionsausschuss, im Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigung, im Gesundheitsausschuss sowie im Schulausschuss, den er von 2004 bis 2006 als Ausschussvorsitzender leitete.

Zeitweilig parallel dazu saß er von 1991 bis 1999 dem FDP-Kreisverband Hannover-Land vor, von 1998 bis 2006 dem FDP-Bezirksverband Hannover-Hildesheim. Von 2002 bis 2007 war er Mitglied im Liberalen Mittelstand Niedersachsen.

Für sein Engagement insbesondere für die Belange von Jugendlichen sowie für Wirtschaft und Beschäftigung wurde Lüddecke am 27. September 2011 mit der Ehrennadel der Region Hannover ausgezeichnet.

Für Menschen mit Behinderungen engagierte sich Lüddecke seit 1999 als stellvertretender Vorsitzender der Lebenshilfe für geistig Behinderte e. V., Kreisverband Burgdorf, war parallel dazu Mitglied der Gesellschafterversammlung der ehemaligen Behindertenhilfe Burgdorf-Berkhöpen GmbH, der späteren Lebenshilfe Peine-Burgdorf GmbH. Im August 2013 übernahm er zudem Verantwortung für die beiden Lebenshilfen in Burgdorf und Peine als stellvertretender Vorsitzender.

2001 wurde Lüddecke Mitglied im Deutschen Kinderschutzbund, Ortsverein Burgdorf.

Von 2000 bis 2009 war er aktives Mitglied des Kirchenvorstandes der ev.-luth. St. Pankratius Kirchengemeinde in Burgdorf. Ab 2007 engagierte er sich im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Landesvorstand Niedersachsen, der auch und vor allem nach 1991 in besonderem Maße internationale Jugendbegegnungen in Osteuropa fördert.

Von 1991 bis 2009 war Lüddecke Mitglied im Lions Club Burgdorf-lsernhagen, dem er zweimal als Präsident vorsaß. Als Beauftragter des Lions-Clubs war er zuständig für die Umsetzung von pädagogischen Förderprogrammen für Kinder und Jugendliche zur Entwicklung von sozialem Verhalten und Gewaltprävention. Hierfür arbeitete er zeitweilig „sehr aktiv mit Lehrern von Schulen in Burgdorf und Isernhagen zusammen.“

Für seine mehr als 25 Jahre umfassenden Engagements im kommunal- und regionalpolitischen Bereich sowie seine langjährige ehrenamtliche Arbeit im gesellschaftlich-sozialen Bereich wurde Lüddecke in Anerkennung seiner besonderen Verdienste um das Allgemeinwohl im Januar 2014 vom Präsidenten der Region Hannover, Hauke Jagau das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland überreicht.

2005 war Lüddecke Geschäftsführer eines Unternehmens und Mitglied im Aufsichtsrat der RegioBus Hannover GmbH.

Dieter Lüddecke wurde zum Ehrenvorsitzenden der FDP der Region Hannover ernannt.

Einzelnachweise 

Manager (Deutschland)
FDP-Mitglied
Landrat (Niedersachsen)
Person (Lions Club)
Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande
Ehrenmitglied
Person (Burgdorf, Region Hannover)
Deutscher
Geboren 1939
Mann